Le nom de Parti communiste internationaliste a été utilisé aussi bien par les trotskiste que par les bordiguistes.

 Parti communiste internationaliste bordiguiste.

 Trois organisations trotskystes françaises ont utilisé le nom de « Parti communiste internationaliste » à des époques différentes :
 Parti communiste internationaliste (Raymond Molinier) : parti non reconnu par Léon Trotsky, de 1936 à 1943 ;
 Parti communiste internationaliste (IVe Internationale) : la section française de la IVe Internationale de 1938 à 1968 ;
 Parti communiste internationaliste (lambertiste) : le courant lambertiste depuis 1981.